Nickelfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Nickel und Fluor:

Nickel(II)-fluorid, NiF2
Nickel(III)-fluorid, NiF3
Nickel(IV)-fluorid, NiF4